Float On steht für:
 einen Musiktitel der US-amerikanischen Gruppe The Floaters von 1976
 einen Musiktitel der US-amerikanischen Gruppe Modest Mouse von 2004